Ричард Мазур (; род. 20 ноября 1948, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино и телевидения. Президент Гильдии киноактёров США (1995—1999).

Биография 
Ричард Мазур родился и вырос в Нью-Йорке в семье отца-фармацевта и матери-школьного юриста. Имеет еврейское происхождение. Посещал Старшую школу имени Рузвельта в Йонкерсе, затем обучался в Йельском университете на факультете драмы.

Мазур начал актёрскую карьеру в 1974 году на телевидении, снимался во многих телесериалах, а также появился в психологической драме «Кто остановит дождь» в 1978 году. Прорывом для актёра стала роль в фильме «Ганновер-стрит» в 1979 году, несмотря на то, что он был номинирован на антипремию The Stinkers Bad Movie Award как худший актёр. В 1982 году сыграл роль кинолога Кларка в фильме ужасов Джона Карпентера «Нечто». Фильм имел оглушительный успех, и Мазур до сих пор приходит на собрания поклонников фильма.

Отрицательная роль в криминальной драме «Пылающая кровать» принесла актёру номинацию на премию «Эмми» в 1984 году. В 1990 году снимался во второстепенной роли в фильме «Оно», снятом по роману Стивена Кинга. Однако его персонаж, Стэнли Урис, пробыл на экране совсем небольшое время. В 1995 был назначен президентом Гильдии киноактёров США. Он занимал этот пост два срока подряд и ушёл с него в 1999 году.

В июне 2015 появился на обложке 48-го номера американского журнала Shock Cinema.

Личная жизнь 
Первая жена — продюсер Фредда Уайсс, на которой он женился в 1976 году и развёлся в 2004 году после 28 лет брака. В том же 2004 году женился на Айлин Генри.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США